Kelava ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Kelava (* 1988), kroatischer Fußballspieler
 Lucija Kelava (* 1988), kroatische Handballspielerin